Rock Island může být:

 Rock Island (Illinois) – město v Illinois
 Rock Island (Oklahoma) – město v Oklahomě
 Rock Island (Tennessee) – vesnice v Tennessee
 Rock Island (Texas) – vesnice v Texasu
 Rock Island (Washington) – město ve Washingtonu
 Rock Island (album) – album skupiny Jethro Tull z roku 1989
 Rock Islands – skupina vápencových a korálových ostrovů v rámci souostroví Palau

Rozcestníky - místopisné jméno